L'acronimo UCSC può riferirsi a:
 Università Cattolica del Sacro Cuore
 Università della California - Santa Cruz